Дмитрий Казаков:
 Казаков, Дмитрий Игоревич (род. 1951) — советский и российский физик.
 Казаков, Дмитрий Львович (род. 1974) — российский писатель, литературный тренер.